Moscow Airways — российская авиакомпания, созданная как дочерняя компания «Аэрофлота» для эксплуатации парка самолетов Ил-62. Существовала в 1991—1996 годах.

История 

Авиакомпания была основана в 1991 году, выполняла пассажирские и грузовые авиаперевозки.

Московские авиалинии эксплуатировали с 1993 по 1996 год самолёт Ил-76ТД (бортовой номер RA-76498), построенный в 1982 году,а также летали на Ту-154М (RA-85681), который перевозил пассажиров чартерными рейсами из международного аэропорта Шереметьево; оба самолета ранее принадлежали Аэрофлоту. В 1993 году авиакомпания заказала пятьдесят самолётов Бе-32П. Они так и не были построены и поставлены.

Авиакомпания прекратила свою деятельность в 1996 году после катастрофы со смертельным исходом в Африке, в результате которой погибло около 300 человек.

Флот 
Московские авиалинии использовали следующие 16 самолетов во время своей работы. 

 1 Ан-12
 1 Ан-24РВ
 1 Ан-32А
 4 Ан-32Б
 2 Ил-62МК
 2 Ил-76ТД
 1 Ил-86
 1 Ту-154Б-2
 3 Ту-154М

Авиационные происшествия и инциденты  
 8 января 1996 г. самолёт Air Africa Ан-32 (RA-26222), который был передан компанией Moscow Airways в Scibe Airlift разбился вскоре после вылета из аэропорта Н’Доло в Киншасe, столице Демократической Республики Конго , погибло около 300 человек.

Примечания 

Авиакомпании по алфавиту
Упразднённые авиакомпании России
Авиакомпании, основанные в 1991 году
Авиакомпании, упразднённые в 1996 году